Kremlin Cup 2007 (kobiety)
 Kremlin Cup 2007 (mężczyźni)